Ре́йчел Сью́зан Дрэтч (; ) — американская актриса, комедиантка, сценарист и продюсер. На счету Рейчел более чем 40 ролей в фильмах и телесериалах, она — бывшая участница юмористической телепередачи «Субботним вечером в прямом эфире», в которой участвовала с 1999 по 2006 год.

Личная жизнь 
С 2009 года Рейчел встречается с бизнесменом Джоном Валем (род.1968). У них есть сын — Эли Бенджамин Валь (род.24.08.10).

Избранная фильмография 

 2021 — План Б / Plan B — мисс Флаучер
 2018 — Неделя до… / The Week Of — Дебби
 2016 — Ураган Бьянка / Hurricane Bianca — зам. директора школы
 2015 — Сёстры / Sisters — Келли
 2013 — Сироп / Syrup — клерк
 2012 — Папа-досвидос / That's My Boy — жена Фила
 2011 — Притворись моей женой / Just Go with It — Кирстен Брант

Примечания

Ссылки 

Женщины-комедианты
Выпускники Средней школы Лексингтона (Массачусетс)
Выпускники Дартмутского колледжа
Киноактрисы США